Астрильдові або В'юркові ткачики (Estrildidae) — родина горобцеподібних птахів, що включає 41 рід і 141 вид. Представники родини мешкають в Африці, Азії і Океанії.

Опис 
Астрильдові — це птахи невеликого і середнього розміру. Найменшим представником родини є астрильдик куций (Nesocharis shelleyi), довжина якого становить 8,3 см, а найлегшим — астрильд сірий (Estrilda troglodytes), який важить 6 г. Найбільшим представником родини є рисівка яванська (Padda oryzivora). Більшість астрильдових сягають 11—13 см.

Астрильдові здебільшого живуть на відкритих місцевостях — у саванах, степах, на луках і пасовиськах. Деякі види мешкають у напівпустелях, а деякі — в заростях очерету. Харчуються астрильдові насінням і комахами. Утворюють великі зграї та колонії. Будують великі куполоподібні гнізда й відкладають від 5 до 10 яєць білого кольору. Астрильдові часто стають жертвами гніздового паразитизму вдовичкових.

Систематика 
Родина Estrildidae була введена в 1850 році французьким орнітологом Шарлем Люсьєном Бонапартом. Молекулярно-філогенетичне дослідження показало, що астрильдові є сестринською родиною вдовичкових (Viduidae). Дві родини розділилися близько 15,5 млн років тому. Останній спільний предок усіх астрильдових жив приблизно 10,9 млн років тому.

Традиційно всередині родини виділяли три підродини: Астрильдні (Estrildinae ), Мунійні (Lonchurinae ) і Папужчині (Erythrurinae ). Генетичне дослідження, проведене Урбаном Олсоном і Пером Альстрьомом і опубліковане в 2020 році виявило 6 основних клад. Розділення цих клад відбувалося між 4,5 і 8,9 млн року тому. Дослідники запропонували розглядати кожну кладу як окрему підродину.

Класифікація 
За класифікацією, утвердженою Міжнародним орнітологічним конгресом, виділяють 41 рід і 141 вид:
 Біловола мунія (Heteromunia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Гірська амадина (Oreostruthus) — 1 вид (рід монотиповий)
 Вогнегуз (Stagonopleura) — 3 види
 Амадина-рубінчик (Neochmia) — 2 види
 Червонощокий вогнегуз (Emblema) — 1 вид (рід монотиповий)
 Очеретяна амадина-рубінчик (Bathilda) — 1 вид (рід монотиповий)
 Смугаста амадина-рубінчик (Aidemosyne) — 1 вид (рід монотиповий)
 Білощокий діамантник (Stizoptera) — 1 вид (рід монотиповий)
 Зебровий діамантник (Taeniopygia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Діамантник (Poephila) — 3 види
 Сріблодзьоб (Spermestes) — 5 видів
 Мадагаскарська мунія (Lepidopygia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Бурий сріблодзьоб (Euodice) — 2 види
 Рисівка (Padda) — 2 види
 Mayrimunia — 2 види
 Мунія (Lonchura) — 27 видів
 Райдужний папужник (Chloebia) — 1 вид (рід монотиповий)
 Папужник (Erythrura) — 12 видів
 Астрильдик (Nesocharis) — 2 види
 Жовточеревий астрильд (Coccopygia) — 3 види
 Зелений астрильд (Mandingoa) — 1 вид (рід монотиповий)
 Червоногуз (Cryptospiza) — 4 види
 Астрильд-мурахоїд (Parmoptila) — 3 види
 Нігрита (Nigrita) — 4 види
 Білощокий астрильдик (Delacourella) — 1 вид (рід монотиповий)
 Brunhilda — 2 види
 Glaucestrilda — 3 види
 Астрильд (Estrilda) — 12 видів
 Луговик (Ortygospiza) — 1 вид (рід монотиповий)
 Червонощокий луговик (Paludipasser) — 1 вид (рід монотиповий)
 Амадина (Amadina) — 2 види
 Бенгалик (Amandava) — 3 види
 Гранатовий астрильд (Granatina) — 2 види
 Астрильд-метелик (Uraeginthus) — 3 види
 Синьодзьоб (Spermophaga) — 3 види
 Червонощок (Pyrenestes) — 3 види
 Мельба (Pytilia) — 5 видів
 Краплик (Euschistospiza) — 2 види
 Перлистик (Hypargos) — 2 види
 Бурий астрильд (Clytospiza) — 1 вид (рід монотиповий)
 Амарант (Lagonosticta) — 11 видів

Кладограма 
Кладограма родини Астрильдові (Estrildidae):

Примітки

Посилання 
Waxbill Finch Society  — specialist waxbill bird society based in the UK''.

Родини птахів
Горобцеподібні